«Удача» () — советский короткометражный комедийный фильм, поставленный Баадуром Цуладзе по сценарию Резо Габриадзе на студии «Грузия-фильм» в 1980 году. Девятая и заключительная новелла из цикла о весёлых приключениях трёх дорожных мастеров.

Сюжет 
Баадуру в руки случайно попадает лотерейный билет, по которому можно выиграть престижный автомобиль — белую «Волгу» ГАЗ-24. Он убегает в город и возвращается уже на новой машине, но ругается со своими друзьями — Бериком и Кахи, испугавшись, что те испачкают ему салон. Баадур продолжает гордиться своей машиной, буквально сдувая с неё пылинки, но ему не даёт покоя ссора с друзьями, из-за чего он не может разделить с ними свою радость. В конце концов, он не только мирится с Бериком и Кахи, но и самоотверженно превращает свою «Волгу» в машину для нанесения дорожной разметки вместо сломавшегося трактора.

В ролях 
 Кахи Кавсадзе
 Баадур Цуладзе
 Гиви Берикашвили

Ссылки 
 
 «Удача» на сайте «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»
 «წარმატება» /«Tsarmateba»  на сайте «Грузинское кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1980 года
Короткометражные телефильмы студии «Грузия-фильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы по сценариям Резо Габриадзе